Упо́ров — русская фамилия. Известные носители:

 Упоров, Владимир Ефимович (1921—1980) — генерал-лейтенант.
 Упоров, Владислав Фёдорович (род. 1939) — советский лыжник.
 Упоров, Сергей Владленович (род. 1972) — российский сидячий волейболист.
 Упорова, Анна Георгиевна (1908—1990) — партийный деятель.